Jens Thrane er navnet på flere personer:

 Jens Thrane den ældre (ca. 1666-1736) – dansk maler (Jens Jensen Thrane)
 Jens Thrane den yngre (ca. 1729-1779) – dansk maler (Jens Mogensen Thrane)